Добржиш — город в районе Пршибрам Среднечешского края Чехии.
 Замок Добржиш — замок-дворец в 40 км южнее Праги.